Evonne Goolagong era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato.

Kerry Reid ha battuto in finale Dianne Fromholtz, 7-5 6-2.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open gennaio 1977